Ženská dvouhra Upper Austria Ladies Linz 2023 probíhala v první polovině února 2023. Do singlové soutěže lineckého tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo třicet dva hráček. Americká obhájkyně titulu z roku 2021 Alison Riskeová-Amritrajová do turnaje nezasáhla.

Vítězkou se stala 21letá osmá nasazená Anastasija Potapovová, jež ve finále zdolala o jedenáct let starší turnajovou šestku Petra Martićovou z Chorvatska. Po hladké výhře 6–3 a 6–1 za 1:16 hodiny se světová třiačtyřicítka ujala ve vzájemných zápasech vedení 2–1. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo druhý singlový titul na okruhu WTA Tour. Rovněž při cestě za první trofejí na Istanbul Cupu 2022 porazila Martićovou, a to ve druhém kole. Bodový zisk ji poprvé posunul do světové čtyřicítky, na 31. příčku žebříčku.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Linz Open
Tenis v Rakousku v roce 2023
WTA Tour 2023